Głęboki Żleb – dolina w Tatrach Zachodnich
 Głęboki Żleb – żleb w Tatrach Wysokich